Монтаньї́-ан-Вексе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 90 км на південний захід від Ам'єна, 34 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 229 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 640,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Монтаньї-ан-Вексен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтаньї-ан-Вексен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза